Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Tworek – katolicki duchowny
 Antoni Tworek – katolicki duchowny
 Piotr Tworek – polski trener piłkarski
 Stanisław Tworek – polski historyk
 Zygmunt Tworek – polski piłkarz